Дедовцы — название населённых пунктов:

Россия 
 Дедовцы — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.

Украина 
 Дедовцы — село в Прилукском районе Черниговской области.